Émile Ouzon fou un ciclista amateur francès, que es va especialitzar en la pista. Va guanyar una medalla de plata al Campionat del món de Mig fons de 1897, per darrere de l'anglès Edward Gould.

Referències 
 Resultats a sitiodeciclismo.net
 Resultats a cyclebase.nl

Ciclistes francesos